— японский лейбл звукозаписи. Был основан в 1990 как дочерняя компания фирмы VAP, но потом стал независимой компанией.

По результатам первой половины 2012 года занял в Японии среди компаний-производителей музыки 4 место по физическим продажам (синглы, альбомы, музыкальные DVD и Blu-ray).

Исполнители 
 BABYMETAL
 BUMP OF CHICKEN
 Ego-Wrappin'
 Mr. Children
 SEKAI NO OWARI
 Yuzu
 Eve

Перешедшие на другой лейбл 
 Sakura Gakuin (2010—2011)

Сублейблы 
 bellissima!
 Carnage
 Deep Blue
 Idyllic
 Kimi
 BMD FOX Records
 Meme Tokyo
 NOFRAMES Recordings

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 

Компании Японии
Компании, основанные в 1990 году
Лейблы звукозаписи Японии
Компании Токио